In generale una residenza reale
 Palazzo Reale – palazzo di Amsterdam
 Palazzo Reale – palazzo di Aranjuez
 Palazzo Reale – palazzo di Bruxelles
 Palazzo Reale – palazzo di Bucarest
 Palazzo Reale – palazzo di Genova
 Palazzo Reale – palazzo di Gödöllő
 Palazzo Reale – palazzo di Madrid
 Palazzo Reale – palazzo di Messina
 Palazzo Reale – palazzo di Milano
 Palazzo Reale – palazzo di Monza
 Palazzo Reale – palazzo di Napoli
 Palazzo Reale – palazzo di Oslo
 Palazzo Reale – palazzo di Palermo
 Palazzo Reale – palazzo di Pavia
 Palazzo Reale – palazzo di Potenza
 Palazzo Reale – palazzo di Siena
 Palazzo Reale – palazzo di Stoccolma
 Palazzo Reale – palazzo di Torino
 Palazzo Reale-Monte di Pietà – quartiere di Palermo